Pocky ist der Name verschiedener Produkte:
 ein längliches Gebäck umhüllt mit Schokolade, siehe Pocky (Mikado)
 ein C-Netz-Telefon der Deutschen Bundespost, siehe Pocky (Mobiltelefon)